Sainte-Anne, Sainte Anne, St Anne, Ste. Anne eller St. Anne  kan syfta på:

Frankrike
Sainte-Anne-d'Auray 
Sainte-Anne-de-Beaupré 
Sainte-Anne-sur-Brivet 
Sainte-Anne, Doubs 
Sainte-Anne, Gers 
Sainte-Anne-sur-Gervonde
Sainte-Anne, Loir-et-Cher
Sainte-Anne-sur-Vilaine

Se även
Lavault-Sainte-Anne 
Nans-sous-Sainte-Anne

Guadeloupe
 Sainte-Anne, Guadeloupe, ort och kommun

Kanada
Ste. Anne, Manitoba (Sainte-Anne-des-Chênes)

Martinique 
 Sainte-Anne, Martinique, ort och kommun

Seychellerna
 Baie Sainte Anne

Storbritannien
 St Anne, Guernsey

USA
 St. Anne, Illinois – en ort

Se även
 Sankta Anna
 Santa Ana
 Saint Anne